Osoby noszące nazwisko Ammons:
 A.R. Ammons
 Gene Ammons